(27765) Brockhaus – planetoida
 Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus – oficyna wydawnicza
 Brockhaus – grupa wydawnicza
 Friedrich Arnold Brockhaus – niemiecki wydawca i księgarz